Kostomlaty ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Kostomlaty nad Labem, Gemeinde im Okres Nymburk
Kostomlaty pod Milešovkou, Gemeinde im Okres Teplice
Kostomlaty pod Řípem, Gemeinde im Okres Litoměřice

und von zwei Burgruinen in Tschechien:

Burg Kostomlaty bei Kostomlaty pod Milešovkou im Okres Teplice
Burg Kostomlaty bei Kostomlaty nad Labem im Okres Nymburk, siehe Burg Mydlovar